Ке́лли Сильдару (; ) — эстонская фристайлистка, специализирующийся в дисциплинах хафпайп, слоупстайл, биг-эйр и суперпайп, чемпионка мира 2019 года в хафпайпе, 4-кратный победитель X-Games в слоупстайле. Чемпионка зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года в слоупстайл. Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в слоупстайле.

Карьера 
В январе 2017 года завоевала свое второе юниорское золото на зимних Всемирных экстремальные играх в дисциплине слоупстайл.

На Зимних олимпийских играх 2018 года должна была представлять Эстонию, но из-за травмы колена вынуждена была пропустить соревнование.

В 2019 году на чемпионате мира по лыжному фристайлу и сноуборду Келли Сильдару в хафпайпе завоевала свою первую золотую медаль. На родине была признана лучшей спортсменкой Эстонии 2019 года.

18 января 2020 года выиграла золотую медаль в слоупстайле на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, набрав 93,75 балла. В этом же году на зимних Всемирных экстремальные играх в дисциплинах суперпайп и слоупстайл завоевала две золотые медали.

В 2022 году на зимних Всемирных экстремальные играх в дисциплине суперпайп завоевала золотую медаль.

Олимпийские игры 2022 
На открытии Олимпийских игр Сильдару была выбрана вместе с Мартином Химма знаменосцем сборной Эстонии и она же была знаменосцем на закрытии.

Келли Сильдару не сумела выйти в финал соревнований в биг-эйр, в квалификации она заняла семнадцатое место, набрав в сумме 125,50 балла.

15 февраля стала бронзовым призером в слоупстайле, заработав 82.06 балла.

18 февраля заняла четвертое место в финале соревнований по хафпайпу, набрав 87 баллов.

Результаты

Олимпийские игры

Юношеские Олимпийские игры

Чемпионат мира

Зимние X-Games 
 9 медалей — (6 золота, 2 серебра, 1 бронза)

Награды 
 Лучший молодой спортсмен Эстонии (5): 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
 Спортсменка года Эстонии (2): 2019, 2022
 Лучший спортсмен года по версии Академии спорта США (1): 2019

Государственные 
 Кавалер ордена Белой звезды 3-й степени (2022).

Семья 
 Тынис Сильдару — отец и тренер Келли Сильдару
 Хенри Сильдару — брат, фристайлист, чемпион Эстонии 2019 года в слоупстайле

Вне спорта 
20 мая 2022 года стало известно, что Келли Сильдару стала первой представительницей Эстонии, по образу которой в рамках кампании Dream Gap сделают куклу Барби.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте эстонской лыжной ассоциации
 Официальный сайт
 Биография

Фристайлисты Эстонии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по фристайлу
Кавалеры ордена Белой звезды 3-го класса